Alessandro Tronconi – psichiatra e politico italiano
 Carolina Tronconi – ginnasta italiana
 Cesare Tronconi – scrittore e giornalista italiano